Världsmästerskapet i ishockey 1958 var det 25:e världsmästerskapet i ishockey, arrangerat av IIHF, och matcherna europeiska lag emellan gällde samtidigt som det 36:e Europamästerskapet i ishockey för herrar. Turneringen spelades 28 februari - 9 mars 1958 i Oslo, Norge.

1957 års världsmästerskap led sportsligt av att flera toppnationer bojkottade mästerskapet av politiska skäl. Till 1958 års världsmästerskap var dock alla toppnationer på plats, trots att bara åtta lag ställde upp.

Kanadas landslag representerades av Whitby Dunlops i denna turnering. Kanada vann i överlägsen stil före Sovjetunionen, som fick nöja sig med världsmästerskapssilver och Europamästartiteln. Tredjeplatsen gick till de försvarande världsmästarna från Sverige. 

Världsmästerskapsturneringen genomfördes i en enkelserie där de åtta deltagande landslagen alla mötte alla en gång.

Resultat

Tabell

Matcher

Slutställning

Laguppställningar

Kanada 
Sid Smith, Harry Sinden (C), Sandy Air, Bob Attersley, Frank Bonello, Connie Broden, Charlie Burns, Roy Edwards, Fred Etcher, Bus Gagnon, George Gosselin, John Henderson, Jean-Paul Lamirande, Jack McKenzie, Don McBeth, Gord Myles, Ted O’Connor, Tom O’Connor, Ed Redmond, George Samolenko, Alf Treen; 
Tränare: Sid Smith

Sverige 
Målvakter: Thord Flodqvist, Rune Gudmundsson
Backar: Lasse Björn, Gert Blomé, Vilgot Larsson, Roland Stoltz, Hans Svedberg
Forwards: Sigurd Bröms, Karl-Sören Hedlund, Erling Lindström, Lars-Eric Lundvall, Nils "Dubbel-Nisse" Nilsson, Ronald "Sura-Pelle" Pettersson, Sven Tumba, Gösta Westerlund, Carl-Göran Öberg, Hans "Stöveln" Öberg
Tränare: Ed Reigle

Källor
 Passionhockey.com

1958 i Norge
Internationella ishockeytävlingar i Norge
Ishockeysäsongen 1957/1958
Internationella sportevenemang i Oslo
1958
Oslo under 1900-talet